Tero Koponen (ur. 17 lutego 1977) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Kouvolan Hiihtoseura. Złoty medalista mistrzostw świata juniorów (1994).

Mistrzostwa świata juniorów 
Drużynowo
1994 Breitenwang (AUT) – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977